Појам Хераклеја се може односити на:
 Хераклеју Ликанију, антички град у јужној Италији
 Хераклеју Линкестис, антички град близу Битоља
 Хераклеју Миноју, антички град на Сицилији
 Хераклеју Перинтус, антички град у Турској у вилајету Текирдаг
 Хераклеју Понтику, антички град у Турској у вилајету Зонгулдак
 Хераклеју Сибистру, антички град у Турској у вилајету Коња
 Хераклеју Синтику, антички град у Пиринској Македонији
 Хераклеја код Латма